Gettwart ist der Familienname folgender Personen:

 Belen Gettwart (* 2002), deutsche Handballspielerin
 Laura Gettwart, deutsche Handballspielerin